— префектура в северной части Японии, которая находится в регионе Тохоку. Административный центр префектуры — город Акита. 

Основой экономики является сельское хозяйство, машиностроение, торговля, туризм. На территории префектуры расположены горы Сираками, покрытые первобытными буковыми лесами, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Префектура удалена от основных политико-экономических центров Японии, что способствовало консервации многих форм японской материальной и духовной культуры, которая исчезла под натиском средневековой китаизации или вестернизации нового времени. В частности, именно жители Акиты сохранили наибольшее количество народных песен. Префектура также известна белолицыми «акитскими красавицами», которых традиционно считают самыми красивыми женщинами в Японии, и породой собак Акита-ину.

География 

Префектура Акита расположена в северной части острова Хонсю, на северо-западе региона Тохоку. Она граничит на севере с префектурой Аомори, на востоке — с префектурой Иватэ, а на юге — с префектурами Мияги и Ямагата. На западе Акита омывается водами Японского моря.

По площади территории показателю префектура занимает 6-е место в стране среди других префектур.

В префектуре Акита преобладает гористый рельеф. Высокие горы на востоке, покрытые хвойными и смешанными лесами, постепенно сменяются холмами на западе. Основными горными массивами являются горы Оу, Дэва, Тайхэй, Сираками и холмы Сасамори. В частности, горы Сираками, покрытые первобытными буковыми лесами, занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как ценный памятник природы.

Самая высокая точка префектуры — гора Тёкай, которую часто называют «акитской Фудзи».

В центральной части префектуры, в нижнем течении реки Омоно, находится равнина Акита. Вдоль северного и южного побережья лежат соответственно равнины Носиро и Хондзё. В горный местности лежат низины Одатэ, Такасу, Карин и Ёкотэ. По равнинам и низинам протекают реки, которые впадают в Японское море. Крупнейшими из них являются Ёнэсиро, Омоно и Коёси.

На западном побережье префектуры находится полуостров Ога, у основания которого лежит озеро Хатирогата. В своё время оно было вторым по величине озером Японии, но в 1967—1977 годах его частично осушили. Также в префектуре Акита расположено озеро Товада — уникальный водоём в кратере вулкана, Тадзава — самое глубокое озеро Японии глубиной 423,4 м, и крупное озеро Тайхэй.

На территории префектуры размещен ряд заповедников и парков различных уровней. Это Национальный парк вулканической гряды Товада-Хатимантай, субнациональные парки полуострова Ога, горы Тёкай и горы Курикома, а также 8 парков префектурного уровня. Кедровые леса, которым уже более 200 лет, и многочисленные рощи считаются одними из самых красивых зелёных уголков Японии.

Климат 
Для Акиты, как и всех остальных префектур страны, выходящих на побережье Японского моря, характерно большое количество осадков. Весной и осенью её заливают дожди, зимой заваливает снег. Такой климат объясняется местными географическими особенностями. Ветры с Японского моря, врываясь с запада в долины Акиты, оставляют здесь весь свой запас влаги, так как с остальных трёх сторон префектура окружена достаточно высокими горными цепями, которые не выпускают тучи.

Рекреационный потенциал 
Большую часть территории Акиты занимают национальные и префектурные природные парки и заповедники. Леса корейского кедра, которым уже больше 200 лет, и многочисленные луга занесены в туристические справочники как наиболее красивые зеленые уголки страны.

Расположенное в кратере древнего вулкана озеро Товада и озеро Тадзава (самое глубокое в Японии — 423,4 метра) считаются самыми красивыми в Японии. Ещё одно большое озеро — Хатирогата, второе по величине в Японии, было осушено после войны, с целью создания рисовых полей — в условиях нехватки продовольствия это казалось хорошей мерой. В созданное на месте бывшего озера село Огата со всей страны были собраны лучшие фермеры-рисоводы, им выделялась земля под рисовые поля.

История 

Территория современной префектуры Акита была заселена в позднем палеолите. В течение периода Дзёмон (10 000 до н. э. — 300 год) местное население создало собственную культуру охотников и собирателей. Носители этой культуры вели традиционный образ жизни до 6 века, пока не столкнулись с политико-хозяйственной экспансией Ямато — молодого японского государства. Жители Ямато называли автохтонов «эмиси» и пытались подчинить их власти своего правителя.

В 733 году завоеватели перенесли на земли современной префектуры форт Дэва и дали ему новое имя — замок Акита. В нём размещалась японская администрация, задачей которой было умиротворение местных племён. Земли современной Акиты были включены в состав провинции Дэва, за исключением северо-восточной части, которая впоследствии была инкорпорирована в состав провинции Муцу. Для японцев господство на новоосвоенных землях не проходило спокойно: в 878 и 939 годах вспыхивали крупные восстания эмиси, в результате которых замок Акита несколько раз сжигался. Однако с X века для укрепления своего господства японская власть повела курс на включение вождей эмиси в состав японской знати и их руками окончательного подчинила себе весь регион Тохоку.

С ослаблением центрального правительства в XI веке во всей Японии начали формироваться самурайские общины, которые фактически контролировали ситуацию в регионах. На территории современной Акиты это были происходившие из эмиси самурайские роды Абэ и Киёхара. Однако после междоусобиц 1051—1062 и 1083—1087 годов, вместо них власть во всем регионе захватил род Фудзивара. Контроль над землями Акиты он поручил своим вассалам — мелким самурайским родам Кавати, Окава и Юри.

В конце XII века, с установлением Камакурского сёгуната, сёгунский род Минамото подчинил себе земли Акиты и передал их своим личным вассалам — родам Нарита, Або, Акимото, Нара, Татибана, Асари, Хирага и Онодэра. Владения старой знати были конфискованы, и только роду Юри удалось отстоять свои земли. Такой порядок продолжался до второй половины XVI века, когда большинство самурайских семей было объединено под руководством рода Андо.

В XVII веке, в результате битвы при Сэкигахаре и установки сёгуната Эдо, была изменена политико-административная карта Японии. Большинство древних родов Акиты потеряли свои владения и были переведены в провинцию Хитати. На их место, в качестве наказания, был поставлен род Сатакэ, который стал хозяином автономной административной единицы княжество Кубота. Основой её экономики была добыча железной руды, меди и продажа древесины криптомерий. Кроме этого княжества, существовали и меньшие — Камэда рода Иваки и Хондзё рода Хонго.

После реставрации прямого императорского правления в Японии в 1871 году провели административную реформу. На территории современной Акиты образовали 6 префектур, которые 13 декабря 1871 года объединили в одну — префектуру Акита. Центром новой административной единицы стал посёлок Кубота, который с 1889 года получил статус города и был переименован в Акиту.

В конце 19 — первой половине 20 века Акита оставалась преимущественно сельскохозяйственной префектурой, хотя её также затронула индустриализация общегосударственного масштаба. В 1901 году в центре построили префектурную электростанцию, а в 1905 и 1924 годах проложили железнодорожные пути, которые соединили Акиту с другими префектурами региона Тохоку. В 1935 году на территории префектуры Акита нашли нефть, что стало толчком для разработки нефтяных месторождений района Ябасэ. Однако хозяйственное развитие было приостановлено вступлением в Японии во Вторую мировую войну. Немало выходцев из префектуры погибли на её фронтах, а район Цутидзаки города Акита пострадал от бомбардировок авиации США.

Вторая половина 20 века отметилась возрождением экономики и демократизацией общественной жизни. В 1947 впервые на всеобщих выборах жители префектуры выбрали префекта Акиты. В 1961 году был построен аэропорт Акита, а в 1997 году открыта скоростная железная дорога синкасэн и скоростная автострада Акита.

Экономика 
По состоянию на 2005 год валовой внутренний продукт префектуры Акита составляет около 3,7 триллиона иен. Доля экономики префектуры в хозяйстве страны составляет 1 %.

Традиционно первичный сектор — сельское хозяйство и лесничество — имеет большой удельный вес в экономике Акиты. Префектура известна на всю Японию выращиванием первоклассного риса сорта акита-комати, кур и рыб-волосозубов (Arctoscopus japonicus), а также высококачественной древесиной. Также значительную долю в экономике Акиты занимает третичный сектор — в меньшей степени торговля и коммерция, а в большей — услуги, связанные с государственно-административной работой. Вторичный сектор экономики в сравнении с другими префектурами развит слабо, однако в XXI веке стало развиваться производство электротоваров.

Первичный сектор экономики 

В префектуре Акита находится более 60 тысяч сельскохозяйственных дворов, на которых занято свыше 91 тысяча человек. Около 59,5 % прибыли от сельскохозяйственной продукции, производимой в префектуре, приходится на рис. По объёмам его урожая Акита занимает 3-е место в Японии. На долю молочно-мясного производства приходится 16 % прибыли, на овощное производство — 14,2 %, а на фруктовое, в котором преобладает выращивание яблок, — 4,6 %. Благодаря большим урожаям риса развито производство качественного сакэ.

Лесничество также занимает важное место в хозяйстве префектуры. Лесные площади Акиты составляют более 833 тысяч га, из которых собирают около 703 тысяч м3 древесины. Это 7-й показатель по количеству собранной древесины в Японии. Главным экспортным товаром является криптомерия японская. Кроме вывоза древесины важной отраслью лесничества является выращивание грибов грифолы курчавой и шиитаке.

Наряду с сельским хозяйством и лесничеством в меньшей степени развито рыболовство. В нём занято около 1 300 человек, которые ежегодно вылавливают более 10 000 т рыбы. Ведущей морской культурой является японский волосозуб (Arctoscopus japonicus), разведением которого активно занимаются с 1992 года. Кроме этого, Акита поставляет на японский рынок крабов, моллюсков, камбал и красных пагров.

Вторичный сектор экономики 
В Аките находится около 2 346 промышленных предприятий, на которых занято свыше 76 тысяч человек. С конца 1990-х гг в промышленности вырос удельный вес производства электротоваров, электроприборов и запчастей. На 2006 год доля этой отрасли от общей прибыли всех промышленных предприятий префектуры составила около 42 %. Менее развитыми являются отрасли машиностроения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Горное дело и добыча нефти, которые приносили прибыль Аките в течение XX века, сейчас находятся в полном застое из-за незначительных остатков руд и нефти в регионе.

В префектуре также изготавливают традиционные изделия, которые остаются характерными именно для этих земель на протяжении нескольких столетий. Это , , ,  и . Существует огромный спрос на шелковые ткани «хатидзэ», которые изготавливаются вручную по старинным методам.

Третичный сектор экономики 
В префектуре Акита зарегистрировано свыше 17 тысяч коммерческих магазинов. Количество занятых в них составляет более 98 тысяч человек. Общий объём продаж на этих предприятиях в 2004 году составил более 26,260 миллиардов иен.

Административно-территориальное деление 
В префектуре Акита расположено 13 городов и 6 уездов (9 посёлков и три села).

Города 
Список городов префектуры:

Уезды 
Посёлки и сёла по уездам:

Культура 
Два-три раза в месяц в разных местах префектуры и в разных храмах проводятся традиционные праздники-карнавалы «мацури».

Особенно богат на такие праздники февраль, когда работа на селе замирает. В этот месяц в городке Нисики проводится праздник бумажных фонариков, в городе Одате — ярмарка местных кондитерских изделий «амэкко», в Ога — фестиваль Намахагэ Сэдо (танцующего демона), в Какунодатэ и Ёкотэ — праздник Хибури Камакура (для детей строят из снега дома, похожие на эскимосские, где они едят сладости), в городе Рокуго — соревнования «такэути» (фехтование бамбуковыми палками), в Юдзава — шоу собак породы Акита.

Символика 
 Эмблема префектуры
Эмблема префектуры Акита — стилизованное изображение знака ア (а) силлабической японской азбуки катакана, с которой начинается слово «Акита» (アキタ), название префектуры. Эмблема олицетворяет скачкообразное развитие Акиты. Этот префектурный символ был утверждён префектурным постановлением от 3 ноября 1959 года. Иногда эмблема префектуры называется «префектурным гербом».

 Знак-символ префектуры
Отдельный знак-символ префектуры Акита отсутствует. Как правило, эмблема используется как знак-символ префектуры.

 Флаг префектуры
Положение о флаге префектуры Акита было утверждено вместе с эмблемой префектуры в 1959 году. Согласно ему, горизонтальная сторона флага составляет 2 м, а вертикальная — 1,4 м. В центре размещается эмблема префектуры. Цвет флага — киноварно-коричневый, а эмблемы — белый.

 Дерево префектуры
Местная криптомерия японская (Cryptomeria japonica) считается одним из самых красивых деревьев Японского архипелага. Она имеет качественную и прочную древесину. С 1966 года криптомерию утвердили деревом префектуры Акита.

 Цветок префектуры
Цветок-символ префектуры — цвет белокопытника японского (Petasites japonicus). Наибольших размеров это растение достигает именно в Аките. Его листья издавна использовали как заменитель зонта, а цвет — как овощное блюдо. В 1954 году белокопытник японский был утверждён цветком префектуры.

 Птица префектуры
Птицей-символом Акиты является медный фазан (Syrmaticus soemmerringii), эндемик Японского архипелага. Его можно встретить в основном в горных районах префектуры. Фазан был выбран птицей префектуры в 1964 году путём голосования жителей Акиты.

 Морской символ префектуры
Японский волосозуб (Arctoscopus japonicus) — типичная рыба для акватории Японского моря. Этот вид водится на глубине 250 м, а с наступлением зимы прибывает на нерест к берегам Акиты. Волосозуб утверждён морским символом префектуры в 2002 году.

Известные жители 
Кадзуси Сакураба — один из самых известных бойцов Pride FC, победивший Хойса Грейси, Квинтона Джексона, Кевина Рэндлмена и Кена Шемрока.

Хатико — собака, которая стала символом верности в Японии; псу установлен памятник на станции Сибуя.

Примечания

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Регион Тохоку